Boreïko, transcription française du russe Борейко, est un nom de famille porté notamment par :
 Valentin Boreïko (Валентин Васильевич Борейко) (1933-2012), rameur et entraîneur d'aviron soviétique ;
 Andreï Boreïko (Андрей Викторович Борейко) (1957-), chef d'orchestre russe.